Als Luitpoldpark werden mehrere Gartenanlagen in Bayern und der Pfalz bezeichnet, die nach dem ehemaligen bayerischen Prinzregenten Luitpold benannt wurden:

 Luitpoldpark (Bad Kissingen)
 Luitpoldpark (Berchtesgaden)
 Luitpoldpark (Füssen)
 Luitpoldpark (Ingolstadt)
 Luitpoldpark (Kötzting)
 Luitpoldpark (Landau in der Pfalz)
 Luitpoldpark (Lindau)
 Luitpoldpark (München)
 Luitpoldpark (Schwabmünchen)